John of Pattishall ist der Name folgender Personen:

* John of Pattishall (Politiker) († 1290), englischer Adliger und Politiker
 John of Pattishall (um 1293–1349), englischer Adliger, siehe John Pattishall